Жан-Пьер Ожеро () (27 сентября 1772 года, Париж — 25 сентября 1836 года, Париж), генерал-лейтенант (1814), барон Империи (с 13 августа 1811 года).



Служба в эпоху Революции и Консульства (1792—1802 гг.) 
Родной брат (по отцу) маршала Пьера Ожеро.
6 сентября 1792 года вступил волонтёром в 8-й батальон Парижа и уже 24 декабря был произведён в звание второго лейтенанта. В 1792—1793 годы сражался в рядах Северной армии, а затем был направлен в 23-й конно-егерский полк, который входил в состав армии Восточных Пиренеев. Во время Итальянской кампании 1796—1797, в чине капитана, состоял адъютантом при брате.

В 1798 году служил адъютантом генерала Брюна в Армии Гельвеции. В 1799 году Ж.-П. Ожеро некоторое время командовал бригадой, а затем вновь был назначен на должность адъютанта к своему брату.

Участие в войнах Империи (1805—1812 гг.) 
В период 1-й австрийской кампании 1805 года с 5 ноября командовал 3-й бригадой дивизии Дежардена в составе 7-го корпуса Великой Армии Наполеона. 5 октября 1806 года был освобождён от должности из-за травмы. Участвовал в войне в Испании с 1808 по 1809 год. 20 февраля 1810 года заменил раненого генерала Суама на посту командира 9-й дивизии. С 13 мая 1812 года командир 1-й бригады 1-й пехотной дивизии резервного корпуса маршала Виктора.

Кампания в России. Бой под Ляховом 
С августа 1812 в составе дивизии генерала Барагэ д’Илье Ожеро воевал в России. Ему довелось «отличиться» 9 ноября 1812, когда его бригада, предназначенная для подкрепления отступавших частей Великой армии, была внезапно атакована в районе Ельни (под Ляховом) «летучими» отрядами Дениса Давыдова, Александра Сеславина и Александра Фигнера и после непродолжительного сопротивления капитулировала. Интересную оценку этому событию и поведению Ж. П. Ожеро даёт один из участников Русского похода, адъютант Наполеона, маркиз Арман де Коленкур:

Возвращение из плена. Служба во время «Ста дней» 
Ж.-П. Ожеро вернулся во Францию лишь 15 августа 1814 года. 27 января 1815 года был удостоен звания генерал-лейтенанта, в котором его окончательно утвердил Наполеон 1 июля того же года. В июне 1815 он был направлен в департамент Вар, где командовал бригадой в обсервационном корпусе маршала Брюна.

Жан-Пьер Ожеро ушёл в отставку 1 декабря 1824 года. Он умер бездетным и неженатым 25 сентября 1836 года в своём доме в Париже. Поддерживал тесные дружеские отношения с дивизионным генералом Луи Лемуаном. Похоронен, согласно завещанию, с ним в одной могиле на парижском кладбище Пер-Лашез.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (24 декабря 1792 года);
 Лейтенант (4 марта 1797 года);
 Капитан (10 марта 1797 года);
 Командир эскадрона (13 августа 1799 года);
 Полковник (19 сентября 1799 года, утверждён 19 октября 1799 года);
 Бригадный генерал (8 мая 1804 года);
 Генерал-лейтенант (27 января 1815 года, утверждён 1 июля 1815 года).

Титулы 

 Барон Ожеро и Империи (; декрет от 30 июня 1811 года, патент подтверждён 13 августа 1811 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (24 августа 1814 года)

Примечания

Литература 
 Залесский К. А. Наполеоновские войны 1799—1815. М.: Астрель • АСТ, 2003. С.606—607.
 Коленкур А. Поход Наполеона в Россию. Смоленск, «Смядынь», 1991.

Ссылки 
 Биография Ж.-П.Ожеро на сайте М. Бойкотта-Брауна
 Происхождение фамилии Ожеро
 Герб дома Ожеро 

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)